Powieść
 Nie opuszczaj mnie − powieść science-fiction autorstwa Kazuo Ishiguro z 2005 roku.

 Filmy
 Nie opuszczaj mnie (Never Let Me Go) − amerykańsko-brytyjski dramat filmowy z 2010 roku, w reżyserii Marka Romanka.
 Nie opuszczaj mnie − polski dramat psychologiczny z 2009 roku, w reżyserii Ewy Stankiewicz

 Muzyka
 Ne me quitte pas (Nie opuszczaj mnie) − solowy album Jacques'a Brela wydany w 1972.